Японский городовой:
 Японский городовой! — эвфемизм-ругательство.
 «Японский городовой» — американский фильм 1994 года.